Чемпіонат Шотландії з футболу 1927—1928 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 13 серпня 1927 та фінішував 28 квітня 1928. Це 38-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій шістнадцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1928
Шотландія
Шотландія
1927 у Великій Британії